Ручьи-1 — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 24 км к северо-востоку от села Карамышево и в 61 км к востоку от центра города Пскова.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Большезагорской волости.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 16 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района